Wurst est un nom commun d'origine allemande, signifiant « saucisse ». Le mot a également été utilisé, comme nom commun ou comme nom propre, pour désigner :
 wurst, sorte de calèche hippomobile inventée en Allemagne.
 Wurst, groupe et spectacle tourangeau de théâtre et de musique.
 Wurst en patois allemand veut également dire : je m'en fous

Pseudonyme 

 Hans Wurst, personnage-type comique du théâtre improvisé allemand.
 Conchita Wurst, nom de scène du chanteur autrichien Thomas dit Tom Neuwirth, connu pour son personnage de drag-queen barbue, vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2014.

Voir aussi 
 Vurste